Gyula, magyar férfikeresztnév
 Gyula, régi magyar méltóságnév
Földrajz
 Magyarország
 Gyula, város Békés megyében
 Kisgyula, ma Belvárdgyula része Baranya megyében
 Ukrajna
 Szőlősgyula, település Kárpátalján, a Nagyszőlősi járásban